Notophycis är ett släkte av fiskar. Notophycis ingår i familjen Moridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Notophycis